Light year (literalmente, ‘año luz’ en inglés) o su plural light years pueden referirse a:

 Light Years (1988), largometraje animado de ciencia ficción.
 Light years (2010), serie de televisión estadounidense que ha sido renombrada Life unexpected.
 Lightyear (2022), largometraje animado sobre el personaje de Toy Story.

Asimismo, en música, pueden hacer referencia a:

 Lightyear, banda británica.
 Light Years (1987), álbum del grupo Chick Corea Elektric Band.
 Light Years (1988), álbum de Glen Campbell.
 Light Years (2000), álbum de Kylie Minogue.
 Lightyears (2007), álbum de Shin Terai, Bill Laswell y Buckethead.
 «Light Years» (1994), canción del álbum The Return of the Space Cowboy, de Jamiroquai.
 «Light Years» (2000), canción del álbum Binaural, de Pearl Jam.
 «Light Years» (2000), canción de Kylie Minogue.

Además, pueden referirse a:
 Lightyear Entertainment, empresa distribuidora en la industria musical y cinematográfica.
 Buzz Lightyear, personaje ficticio de la serie animada Toy Story.